Калиновка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Калужского сельского поселения.

Население

История 
Основана как Ауловёнен в 1376 году. В 1938 году Ауловёнен переименовали в Ауленбах. Перед войной в Ауленбахе проживало 348 человек. Взят Советской армией в ночь на 21 января 1945 года.

В 1948 году Ауленбах был переименован в Калиновку. В 1949 году была разрушена местная кирха..

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)